Horvátország
Žabnik Békásd falu horvát neve Muraszentmárton (Sveti Martin na Muri) községben, Muraköz megyében
Žabnik falu Trnovec Bartolovečki községben, Varasd megyében